Суво́ровское — название населённых пунктов.

Россия 
 Суворовское — село в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Суворовское — село в Сакском районе.

Украина 
 Суворовское — село в Тульчинском районе Винницкой области.
 Суворовское — село в Криничанском районе Днепропетровской области.

См. также 
 
 Суворовское военное училище
 Кончанское-Суворовское